«Паутина Шарлотты» () — комедия режиссёра Гари Виника 2006 года. Фильм является экранизацией одноимённого романа Элвин Брукс Уайта.

Сюжет 
Ферн Арабл — дочь фермера. Упросив отца, она забрала маленького поросёнка и вырастила его как своё домашнее животное. Уилбур переехал в новый хлев и там познакомился с паучихой Шарлоттой. Поросёнок вырос во взрослую свинью и его к зиме собираются отправить на убой. Все животные фермы обеспокоены тем, что дни Уилбура сочтены. Но больше всех опасается за судьбу своего нового друга паучиха Шарлотта. Она придумывает, как его можно спасти. Обитатели фермы обнаруживают, что паутина в хлеву соткана из слов, описывающих Уилбура как особенное, избранное животное. План Шарлотты сработал. Теперь приходит черёд Уилбура доказать, что и у животных бывает настоящая дружба. Он сохранил потомство Шарлотты — после её смерти молодые пауки тоже становятся друзьями Уилбура.

История создания 
Продюсер Джордан Кернер читал книгу своим маленьким дочкам и, отвечая на вопрос одной из них, понял, что этот сюжет подходит для фильма. Вместе с исполнительным продюсером Полом Нисаном он написал план ленты на 28 страницах. Работать над сценарием пригласили Сюзанну Грант («Эрин Брокович») и Кэри Киркпатрика («Побег из курятника», «Лесная братва»). Студия пыталась найти свежий подход к роману, который не экранизировали с 1973 года, когда по его мотивам сняли анимационную картину. Режиссуру предлагали Тиму Бёртону, но тот отказался из-за своего проекта «Суини Тодд, демон-парикмахер с Флит-стрит».

Съёмки начались 31 января 2005 года в Австралии, в городе Bacchus Marsh (штат Виктория) и пригородах Мельбурна. Они проходили австралийским летом, поэтому для изображения осени пришлось покрасить экологически чистой краской всю зелень, которая попадала в кадр.

Свободное расписание съёмок позволяло подстроиться под график любой знаменитости. Шарлотту озвучила Джулия Робертс. Дакота Фэннинг сыграла роль Ферн Эрэбл. Когда продюсеры «Шарлотты» узнали, что работа юной актрисы в «Войне миров» Стивена Спилберга может помешать ей сняться в их фильме, они решили подождать со съемками, тем более что Дакота очень хотела сыграть Ферн. Большинство животных в фильме не созданы с помощью компьютера, а «играют» вживую, в сценах, где животные разговаривают, применялись визуальные эффекты. Отдельные эпизоды невозможно было создать без компьютеров, например, сцену, в которой камера следует в нору за крысой.

В ролях 

Актёры:

Животные (озвучивание):

Премии и номинации 
 2007 — Премия Young Artist Award
 лучшее озвучивание Доминик Скотт Кэй
 номинация
 лучшая актриса Дакота Фэнинг.
 2007 — номинация на премию Сатурн
 Лучший фантастический фильм, лучшие визуальные эффекты

См. также 
 Бэйб: Четвероногий малыш (фильм, 1995)

Примечания

Ссылки 
 
 обзор и критика фильма на сайте variety.com

Фантастические фильмы 2006 года
Фильмы США 2006 года
Фильмы Германии 2006 года
Кинокомедии 2006 года
Кинокомедии США
Кинокомедии Германии
Семейные фильмы США
Семейные фильмы Германии
Детские фильмы США
Детские фильмы Германии
Фильмы США в жанре фэнтези
Фильмы Германии в жанре фэнтези
Фильмы о свиньях
Фильмы о говорящих животных
Экранизации произведений Элвина Брукса Уайта
Фильмы на английском языке
Фильмы DreamWorks Pictures
Фильмы Imagine Entertainment
Фильмы Nickelodeon Movies
Фильмы Paramount Pictures